Флаг То́нкинского муниципального района Нижегородской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 22 июня 2017 года решением Земского собрания Тонкинского муниципального района № 165 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11548.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба Тонкинского района, выполненные в зелёном, жёлтом и синем цветах».

Геральдическое описание герба Тонкинского района гласит: «В рассечённом золотом и зелёном поле — тонкая внутренняя кайма переменных цветов и поверх неё — лазоревая узкая волнистая перевязь, сопровождаемая в золоте елью, а в зелени — снопом, также переменных цветов».

Обоснование символики 
Флаг Тонкинского района разработан на основе герба Тонкинского района и повторяет его символику.

Упоминания о первых населённых пунктах на территории Тонкинского района появляются в исторических источниках в начале XVIII века. Вплоть до этого времени земля Тонкинского района была сплошь покрыта лесами, которые и сейчас занимают значительную её часть.

Многократное чередование зелёного и золотого (жёлтого) цветов символизирует единую территорию Тонкинского района, где тесно переплетены и гармонично сосуществуют природа и сельское хозяйство.

Ель и зелёные части символизируют леса и луга Тонкинского района, развитие лесоводства и деревообрабатывающей промышленности.

Сноп и золотые (жёлтые) части — символы сельского хозяйства Тонкинского района.

Основная река Тонкинского района Уста пересекает его земли с востока на запад и делит на две части, что символически показано лазоревой волнистой перевязью, разделяющей флаг пополам.

Применённые во флаге цвета символизируют:

Зелёный цвет — природу, весну, здоровье, надежду.

Жёлтый — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Синий — символ возвышенных устремлений, преданности, мира.

История 
Первый флаг Тонкинского муниципального района был утверждён 19 июля 2012 года решением Земского собрания Тонкинского муниципального района № 244. В этот же день, решением Земского собрания Тонкинского муниципального района № 245 утверждено Положение о флаге Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Описание 
«Флаг района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3.

Верхняя часть с отношением ширины к длине 1:3 белая с красной полосой снизу, с изображением на белом фоне оленя красного цвета. Это означает, что Тонкинский муниципальный район входит в состав Нижегородской области.

Нижняя часть поделена в соотношении 1:1 по диагонали слева направо (угол 60 градусов) полосой синего цвета окаймлённой с двух сторон полосами жёлтого цвета. На полосе синего цвета вкрапления белого цвета, означающие волны. Полоса синего цвета символизирует речной массив района.

Левая нижняя часть зелёного цвета с расположенными на ней двумя деревьями лиственной и хвойной пород ярко-зелёного цвета, символизирует лесной массив района и развитие лесоводства и деревообрабатывающей промышленности.

Правая нижняя часть жёлтого цвета с расположенными на ней двумя колосьями пшеницы ярко-жёлтого цвета, символизирует поле спелых злаков зерновых культур».

Примечания